Aardrijkskunde
Antarctica
Ross (eiland), een eiland in de Rosszee, voor de kust van Antarctica
Rossijsplateau, een ijsplateau in Antarctica, grootste ijsplateau ter wereld
Rosszee, een baai in Antarctica
Nieuw-Zeeland
Ross (Nieuw-Zeeland), een goudmijnstad op het Zuidereiland
Australië
Ross (Tasmanië), een plaats in de deelstaat Tasmanië
Verenigd Koninkrijk
Ross (Schotland), een historische regio in Noord-Schotland
Ross-on-Wye, een plaats in Herefordshire
Verenigde Staten
Ross (Californië), een plaats in de staat Californië
Ross (North Dakota), een plaats in de staat North Dakota
Ross County (Ohio), een county in de staat Ohio
Ross (Ohio), een plaats in de staat Ohio
Ross (Texas), een plaats in de staat Texas

Fictief figuur
Ross, personage uit Shakespeares toneelstuk Macbeth
Ross Geller, personage uit de Amerikaanse sitcom Friends
Doug Ross, personage uit de Amerikaanse televisieserie ER, gespeeld door George Clooney
Gretchen Ross, personage uit de Amerikaanse film Donnie Darko
Jamie Ross, personage uit de Amerikaanse televisieserie Law & Order
Robbie Ross, personage uit de Britse televisieserie Taggart
Thunderbolt Ross, personage uit de strips van Marvel Comics

Media
Ross Revenge, zendschip van Radio Caroline

Personen met de achternaam Ross
Alec Ross, Schots golfer
Alf Ross, Deens filosoof en jurist
Betsy Ross, dame die volgens de overlevering de eerste Amerikaanse vlag heeft genaaid
Bob Ross, Amerikaans landschapsschilder
Clémence Ross-van Dorp, Nederlands politica
Diana Ross (schrijfster), Brits schrijfster
Diana Ross, Amerikaans zangeres
Elisabeth Kübler-Ross, Zwitsers-Amerikaans psychiater
Erwin Ross, Duits schilder
James Clark Ross, Brits marineofficier
Jim Ross, Amerikaans professioneel worstelcommentator
John Ross, Schots ontdekkingsreiziger
John Campbell Ross, Australisch oorlogsveteraan en oudste Australiër
Jonathan Ross, Engels televisie- en radiopresentator en filmcriticus
Katharine Ross, Amerikaans actrice
Richard Ross, Nederlands goochelaar
Ronald Ross, Schots arts, Nobelprijs voor de Geneeskunde in 1902
Ryan Ross, Amerikaans muzikant
Scott Ross, Amerikaans klavecinist en organist
Tomas Ross, (pseudoniem) Nederlands auteur 

Voornaam
Ross (voornaam), een jongensnaam

Zie ook 
New Ross (doorverwijspagina)

Schotse achternaam